Feather kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Feather (berg i Antarktis),

USA 

 Feather River (vattendrag i USA, Kalifornien, Sutter County), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar